CO3 peut faire référence à :

en chimie
 CO3, le trioxyde de carbone, une molécule ;
 CO32−, l'ion carbonate ;

en biologie
 Co3, la troisième vertèbre coccygienne dans la colonne vertébrale ;

en mathématiques
 Co3, un groupe  de Conway.

Formule brute